Ива́н Павло́вский:
 Павловский, Иван Васильевич (1905—1968) — полный кавалер ордена Славы.
 
 Павловский, Иван Данилович (1852—1881) — российский писатель.
 Павловский, Иван Петрович (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 Павловский, Иван Францевич (1851—1922) — историк, основатель музея истории Полтавской битвы.
 Павловский, Иван Яковлевич (1800—1869) — лектор русского языка, переводчик, составитель словарей и учебников.